Álvaro López García (* 1941; † 16. Dezember 2019 in Valencia) war ein spanischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Er war Professor für Astronomie an der Universität in Valencia und Leiter der Universitätssternwarte (IAU-Code J96). Er entdeckte zusammen mit Kollegen mehrere Asteroiden.

Der Asteroid (4657) Lopez wurde nach ihm benannt.

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3, S. 401 ().

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Universität Valencia)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Spanier
Geboren 1941
Gestorben 2019
Mann